Mirkovac (Kneževi Vinogradi), naselje u općini Kneževi Vinogradi, Osječko-baranjska županija, Hrvatska
 Mirkovac (Bosanska Dubica, BiH), naselje u općini Bosanska Dubica, BiH